Marie Tussaud (née Marie Grosholtz) (1761-1850), créatrice du musée de cire Madame Tussauds
 Marie-Marguerite Pauline Tussaud (1796-1797)
 Joseph Tussaud (1798-1866)
 Francis Babbington Tussaud (1829-1858), modeleur
 Francis (ou François) Tussaud (1800-1873)
 Joseph Randall Tussaud (1831-1892), modeleur et sculpteur, père de John Theodore
 John Theodore Tussaud (1858-1943), sculpteur, fils de Joseph Randall, arrière-petit-fils de Marie